Tamil – popolo asiatico
 Lingua tamil – lingua ufficiale dello stato del Tamil Nadu
 Tamil Eelam – nome dato dai Tamil allo stato indipendente cui aspirano i loro movimenti nazionalisti
 Tamil Nadu – stato nel sud-est dell'India
 Tamil – blocco Unicode